|}

Die Bahnstrecke Xining–Datong (; auch: Ningda-Bahn) ist eine Güterbahnstrecke in Qinghai in der Volksrepublik China. Sie verbindet den Bahnhof Xining Xiaoqiao mit der Kleinstadt Datong. Sie ist 36 Kilometer lang, zuzüglich eines Abzweigs, und ist eine Nebenbahn für den Güterverkehr.

Am Bahnhof Xining Xiaoqiao mündet die Bahnstrecke in die Lhasa-Bahn nach Lhasa und zum Hauptbahnhof von Xining. Es bestehen zahlreiche kleine Abzweige zu Industriegebieten, wovon der mit 7 Kilometern Strecke längste das Industriegebiet Datong erschließt und die Schnellfahrstrecke Lanzhou–Xinjiang unterquert.

Die Strecke wurde 1968 eröffnet. Ursprünglich war eine Verlängerung bis nach Zhangye geplant. Dies wurde durch die parallel gebaute Schnellfahrstrecke Lanzhou–Xinjiang mit Halt in Datong West obsolet. Im Jahr 2008 wurde der Personenverkehr schließlich eingestellt. Die Spurweite beträgt 1435 mm (Normalspur). Die Bahnstrecke wird von der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway betrieben.

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Qinghai
Verkehr (Qinghai)